Falcon (anglicky sokol) je termín mající více významů:

Vojenství a doprava
 General Dynamics F-16 Fighting Falcon – vojenský stíhací letoun
 Rolls-Royce Falcon – letecký motor z první světové války
 Hughes AIM-4 Falcon – řízená střela vzduch–vzduch
 AIM-26 Falcon – řízená střela vzduch–vzduch s jadernou hlavicí
 Rakety Falcon – nosné rakety americké firmy SpaceX
 Odstřelovací puška Falcon – odstřelovací puška
 Ford Falcon – několik stejně pojmenovaných automobilových modelů
 Millennium Falcon – fiktivní hvězdná loď ze Star Wars

Informační technologie
 Atari Falcon – počítač firmy Atari
 Falcon (programovací jazyk) – programovací jazyk
 Falcon (MySQL) – úložný engine pro MySQL

Osobnosti
 Cornélie Falcon – francouzská sopranistka (1812–1897)
 Robert Falcon Scott – britský polárník, který dospěl k jižnímu pólu 17. ledna 1912

Firmy a značky
 Falcon (pivo) – švédská značka piva
 Falcon (distribuční společnost) – filmová distribuční společnost
 Falcon Entertainment – americká společnost produkující a distribuující gay pornografii
 Falcon Mimoň – továrna na nábytek z ohýbaného dřeva v Mimoni

Fiktivní postavy 
 Sam Wilson (Marvel Cinematic Universe) – fiktivní postava z filmové série MCU s přezdívkou Falcon

Externí odkazy